Антонио Франческо Давиде Амброждо Розмини-Сербати (; 24 марта 1797, Роверето, Италия — 1 июля 1855, Стреза, Италия) — итальянский философ и священник Римско-католической церкви, причисленный к лику блаженных (2007).

Выработал объективный религиозно-философский идеализм, исходящий из самонаблюдения, и называл его идеологическим психологизмом; считается предшественником христианского спиритуализма. Основал поныне существующую конгрегацию «братьев и сестер любви» (; с 1928).

Биография 
Антонио Розмини-Сербати происходил из знатного рода; в 1821 году принял духовное звание, поставив себе задачей выработать такую философскую систему, которая послужила бы для религии опорой в борьбе со скептицизмом и неверием.

В 1848 году папа римский Пий IX назначил его министром просвещения в преобразовательном кабинете Росси. Когда в Риме вспыхнула революция, Розмини последовал за папой в Гаэту. Тем не менее, он не избежал преследований: его сочинения «Delle cinque piaghe della sancta chiesa» (о пяти язвах церкви) и «La costituzione secondo la giustizia sociale» (о второй конституции социальной справедливости) были, по требованию иезуитов, занесены в «Индекс запрещённых книг».

Его философия пользовалась значительным распространением в Италии и пропагандировалась несколькими журналами, особенно «Sapienza» (Турин, с 1879). К числу приверженцев присоединяется и поэт Манцони, в своём «Dialogo dell invenzione».

В 1828 года Розмини-Сербати основал конгрегацию «братьев и сестер любви» (), существующую до настоящего времени в форме ордена.  имеют представительства во многих странах мира, штаб-квартира находится в Риме, основные учреждения ордена расположены в Сакро Монте ди Домодоссола.

С 1836 года проживал в аббатстве Сан-Микеле, где занимался возрождением монастырской жизни. Здесь же была устроена штаб-квартира Конгрегации «братьев и сестер любви».

Философия 
Примыкая, главным образом, к Декарту и Бональду, а в философии права — к Галлеру, Розмини выработал объективный религиозно-философский идеализм, исходящий из самонаблюдения; он называл его идеологическим психологизмом, противопоставляя его как сенсуализму Романьози, так и онтологизму Джоберти. Только формы познания (например — субстанция, причина, число, истина) возникают из духа, но не содержание их. Объектами опыта служат восприятия и вещи, лежащие в их основе. Главные из смешанных идей, возникающих путём чувственного опыта, обобщённого посредством идеи бытия, суть идеи духа и тела. Связь между ними в нас — непосредственно сознаваемый нами факт, но он не поддаётся объяснению. Познание Бога не бывает эмпирическим, напротив — скорее априорным: идея бытия даёт себя знать во мне, как факт, но она не может происходить ни от меня, ни от другого конечного существа, а предполагает безусловную действительность, которая оказывается тождественной с Богом.

Критика 
Епископ , в сочинении «Degli universali secondo la teoria Rosminiana confrontata colla dottrina di S. Tommaso di Aquino» (Казале, 1880) пытался доказать полное согласие Розмини с правильно понятым Фомой Аквинским.

Паганини (C.P. Paganini), в своих «Sulle piu risposte armonie della filosofia naturale colla filosofia sopranaturale» (Пиза, 1861) доказывает, что Розмини в своей доктрине соединяет учения Августина и Фомы.

Среди выдающихся итальянских томистов были и противники Розмини, например , в сочинении «Il Rosminiasmo sintesi dell’ otnologismo et del panteismo» (Рим, 1883).

Причисление к лику блаженных (2007) 
В конце XX века Римско-католическая церковь оценила героические добродетели Розмини-Сербати. В энциклике Fides et Ratio (1998) Розмини упомянут среди значимых мыслителей, показавших плодотворность взаимодействия философии и богословия.

26 июня 2006 года папа римский Бенедикт XVI подписал декреталию, объявляющую Антонио Розмини-Сербати досточтимым. 18 ноября 2007 г. в Новаре прошла церемония причисления его к лику блаженных.

Список произведений 
 Nuovo saggio sull’origine delle idee, 1830
 Princìpi della scienza morale, 1831
 Filosofia della morale, 1837
 Antropologia in servizio della scienza morale, 1838
 Filosofia della politica, 1839
 Filosofia del diritto, 1841—1845
 Teodicea, 1845.

Примечания

Литература 
 Эрн В. Ф. Розмини и его теория знания. — М., 1914.
 Эрн В. Ф. Об изучении философии Розмини // Богословский вестник. 1913. Т. 3. № 10. — С.3 81-393.
 Эрн В. Ф. Антонио Розмини. Жизнь и личность Розмини // Вопросы философии и психологии. 1913. Кн. 119(IV). С. 514—580.
 Эрн В. Ф. Очерк теософии Розмини // Богословский вестник. 1914. Т. 2. № 7-8. С. 535—568; Т.3. № 9. С. 119—143.
 Эрн В. Ф. Спор Джоберти с Розмини // В. Ф. Эрн: pro et contra / Сост., вступ. статья, коммент. А. А. Ермичева. СПб.:РХГА, 2006. — С. 521—537.
 Реале Дж., Антисери Д. Антонио Розмини и философия идеального бытия. // Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Том 4. От романтизма до наших дней. Санкт-Петербург, 1997. — С. 177—181.

Ссылки 

 Bl. Antonio Rosmini (1797—1855) — биография блаженного Антонио Розмини на официальном сайте Ватикана
 
 Rosminians — официальный сайт розминианцев
 Website about beatification ceremony — церемония беатификации Антонио Розмини-Сербати

Католические блаженные
Философы XIX века
Философы Италии
Католические священники Италии
Члены Туринской академии наук